Den åttonde dagen kan syfta på:

Litteratur 
 Den åttonde dagen (1967) – en roman av Thornton Wilder, originaltitel The eight day'
 Den åttonde dagen (1990) – en bok av Rose Lagercrantz
 Den åttonde dagen (2002) – en bok av Bo Landin
 Musik 
 Den åttonde dagen (musikalbum) – ett musikalbum av Rolf Wikström

 Film 
 Den åttonde dagen (1979) – en svensk film
 Den åttonde dagen (1996) – en belgisk-brittisk-fransk film, originaltitel Le huitième jour''